Дьюла Живоцки (25 февраля 1937 — 29 сентября 2007) — венгерский легкоатлет, который специализировался в метании молота. Чемпион олимпийских игр 1968 года с мировым рекордом — 73,36 м. Серебряный призёр Олимпиады 1960 года — 65,79 м, и серебряный призёр олимпийских игр 1964 года — 69,09 м тринадцатикратный чемпион Венгрии. Чемпион Европы 1962 года. Победитель Универсиад в 1959, 1961 и 1965 годах. Признавался лучшим спортсменом Венгрии в 1965 и 1968 годах.

Был женат на Магдольне Чаби-Комка, участнице олимпийских игр 1968 и 1972 годах в прыжках в высоту. Его сын Аттила Живоцки, специализируется в десятиборье.

Завершил спортивную карьеру в 1973 году.

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com

Метатели молота Венгрии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года